Jama može biti:

jama, zemljopisni/reljefni/topografski oblik
Jama (poema), književno djelo I.G.Kovačića
Kingisepp, grad u Rusiji. Jama je jedno od starijih imena ovog grada.